Logos může být:

 Logos – filosofický a teologický pojem původem z řečtiny, znamenající „slovo“, „řeč“, „rozum“, ale zejména „smysl“
 Logos (časopis) – časopis vydávaný Arcidiecézním pastoračním ústředím v Praze v letech 1946–1969
Logos (hermetický časopis) – revue vydávaná společností Universalia v letech 1934-1940 a 1990-1997, od roku 1998 dosud nakladatelstvím Trigon.
 Logos Česká republika, z. s. – ekumenické křesťanské společenství, jehož cílem zůstává integrace homosexuálních a dalších LGBT+ osob do společnosti a církví.
 E-logos – magazín katedry filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze
 NESS Logos – softwarová, konzultační a technologická společnost sídlící v Praze-Michli

Reference

Související články 

 Logo
 Logika